Залив Хадсон (, раније Хадсонов залив, ) налази се у Канади између провинција Квебек, Онтарио, Манитоба и територије Нунавут. Међународна хидрографска организација га сматра за део Северног леденог океана. Иако то географски није очигледно, из климатских разлога сматра се да је овај зали рубно море Северног леденог океана. Њиме се дренира веома велика површина, од око , која укључује делове југоисточног Нунавута, Алберте, Саскачевана, Онтарија, Квебека, целу Манитобу и делове америчких северних држава Северна Дакота, Јужна Дакота, Минесота и Монтана. Јужни крак залива Худсон зове се Џејмсов залив.

Опис 

Залив је добио име по Хенрију Хадсону, Енглезу који је пловио за Холандску источноиндијску компанију, а по коме је и река коју је истражио 1609. године такође добила име. Залив Хадсон обухвата , што га чини другим највећим воденим телом које користи израз „залив” на свету (након Бенгалског залива). Залив је релативно плитак и сматра се епиконтиненталним морем, са просечном дубином од око  (у поређењу са  у Бенгалском заливу). Дуг је око  и широк . На истоку је повезан са Атлантским океаном Хадсоновим мореузом; на северу, са Северним леденим океаном у базену Фокс (који се не сматра делом залива), и пролазом Фјурија и Хекла.

Хадсонов залив се често сматра делом Северног леденог океана: Међународна хидрографска организација је у свом радном нацрту из 2002. с насловом Границе океана и мора дефинисала Хадсонов залив, са излазом који се протеже од 62,5 до 66,5 степени северно (само неколико миља јужно од Арктичког круга) као део Арктичког океана, тачније „Пододсек Арктичког океана 9.11“. Друге власти га укључују у Атлантик, делимично и због веће повезаности воде са тим океаном.

Историја 
Залив је име добио по енглеском истраживачу Хенрију Хадсону након што је 1610. његов брод Дискавери био заробљен ледом у њему. Залив Хадсон је историјски неодвојив од француско—енглеске борбе за Северну Америку током 17. и 18. века. Залив је давао приступ великој територији за трговину крзном коју су обе земље хтеле да контролишу. Французи који су се настанили у долини Сен Лорена, су више пута слали експедиције да би уклонили трговачка места која су основали Енглези под окриљем Компаније Хадсоновог залива. Енглези су радили исто са француским трговачким местима. Француска је споразума у Утрехту предала територију Залива Великој Британији 1713. године.

Географија 
Залив је дуг скоро 1000 -{km}- и широк 700 -{km}-. Његова просечна дубина је 125 метра, али је плићи од 80 метра до 100 km од обале. Почиње да се леди крајем октобра и остаје залеђен све до почетка јуна, међутим понегде се у леду стварају отвори, чак и кад је зима најхладнија, под дејством ветра. Уливање воде из арктичких острва на северу и бројних река међу којима су Черчил и Нелсон, чине да залив има виши ниво него просечни ниво мора. Салинитет Залива Хадсон је нижи од просека светских океана и то пре свега због мале количине испаравања јер је највећим делом године покривен ледом, велике количине слатке воде која се улива у њега (око 700 -{km³}- годишње) и због ограничене повезаности са Атлантским океаном који има већи салинитет.

Клима

Референце

Литература 

 Atlas of Canada, online version.
 Rondot, Jehan (1994). "Recognition of eroded astroblemes". Earth-Science Reviews 35, 4, pp. 331–365.
 Wilson, J. Tuzo (1968). "Comparison of the Hudson Bay arc with some other features". In: Science, History and Hudson Bay, v. 2. Beals, C. S. (editor), pp. 1015–1033.

Спољашње везе 

 

Хадсон
Географија Канаде
Северни ледени океан